Седеніони — елементи 16-вимірної алгебри, що будується з алгебри октоніонів за процедурою Келі — Діксона.
Кожен седеніон — це лінійна комбінація елементів 1, , , , , , , , , , , , , ,  та , що формують базу векторного простору седеніонів. 

Як і у випадку октоніонів, множення седеніонів не є ні комутативним, ні асоціативним. 
У множині седеніонів є одиничний елемент, елементи, що мають обернені, але є також і дільники нуля, тобто, існують ненульові елементи, добуток яких дає нуль: наприклад, .

Множина седеніонів позначається .

Таблиця множення елементів наведена нижче:

Гіперкомплексні числа